Karol Baliński (1817-1864), poeta, działacz narodowowyzwoleńczy
 Karol Baliński (1885-1927), urzędnik samorządowy w II RP